Die Copa AT&T 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. Februar 2002 in Buenos Aires stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Sandplatz auf ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament und in Memphis das Kroger St. Jude International gespielt, die beide zur Kategorie der ATP International Series Gold zählten, während das Turnier in Buenos Aires zur niedriger dotierten International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Brasilianer Gustavo Kuerten, der in diesem Jahr als Setzlistenerster zum Auftakt ausschied. Alle Gesetzten schieden spätestens in der zweiten Runde aus. Im Finale setzte sich der Chilene Nicolás Massú gegen Agustín Calleri in drei Sätzen durch. Massú gewann damit seinen ersten Profititel in seinem dritten Finale und den ersten Titel der Saison.
Die Titelverteidiger im Doppel, Lucas Arnold Ker und Tomás Carbonell, traten nicht zusammen beim Turnier an; nur Arnold Ker spielte mit und schied mit seinem Partner zum Auftakt aus. Die Argentinier Gastón Etlis und Martín Rodríguez gewannen das Turnier. Im Finale schlugen sie die topgesetzten Simon Aspelin und Andrew Kratzmann. Sie feierten ihren zweiten gemeinsamen Titel. Für Etlis war es der zweite und für Rodríguez ebenfalls der zweite Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 400.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 425.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage  (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage  (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Buenos Aires